Creme é um nome genérico dado a qualquer substância de determinada consistência, espessa, nem líquida nem sólida, tida como "cremosa". 

Na Wikipédia, creme pode se referir a:

Creme ou nata - camada gordurosa do leite, que se forma à sua superfície
Creme azedo - produto a base de leite rico em gordura obtido a partir da fermentação de um creme de leite normal por bactérias lácteas
Creme de barbear - produto químico utilizado para auxiliar no ato de se barbear
Crème brûlée - sobremesa típica da culinária francesa
Creme chantili - creme fresco de leite (nata) fortemente emulsionado, ligeiramente açucarado e com leve aroma de baunilha
Creme de camarão - sopa típica da culinária portuguesa
Creme dental - produto químico utilizado na limpeza diária dos dentes
Creme pasteleiro - recheio doce típico da culinária portuguesa
Creme vegetal - emulsão similar à margarina, também utilizada como alimento

Na Farmacologia, creme pode ainda se referir a:
Creme - óleos emulsionados em 60 a 80% de água

Desambiguação